Biplab Dasguptaist der Name folgender Personen:

* Biplab Dasgupta (Schauspieler)
 Biplab Dasgupta (Wirtschaftswissenschaftler) (1938–2005), indisch-marxistischer Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliges Mitglied der Rajya Sabha